

Голя — село в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Голя — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства